La stagione 1922-1923 è stata la ventisettesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu  Harry Bedford del Blackpool  con 32 reti.

Classifica finale
<div align=center>
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" align=center style="font-size: 90%;"
!width=7%|
!width=7%|Pos.
!width=27%|Squadra
!width=10%|Pt
!width=7%|G
!width=7%|V
!width=7%|N
!width=7%|P
!width=7%|GF
!width=7%|GS
!width=7%|GF GS
|- align=center style="background:#FFFF66;"
| ||1||align="left"|
||53||42||23||7||12||46||34||1.35
|- align=center style="background:#FFFF66;"
|  ||2||align="left"|
||51||42||20||11||11||63||38||1.65
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
|||3||align="left"| 
||51||42||21||9||12||65||44||1.47
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||4||align="left"| 
||48||42||17||14||11||51||36||1.41
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||5||align="left"| 
||47''||42||18||11||13||60||43||1.39
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||6||align="left"| 
||47||42||18||11||13||55||46||1.19
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||7||align="left"| 
||45||42||18||11||13||43||36||1.19
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||8||align="left"| 
||46||42||17||12||13||54||47||1.14
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||9||align="left"| 
||45||42||17||11||14||62||51||1.21
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||10||align="left"| 
||44||42||16||12||14||43||32||1.34
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||11||align="left"| 
||42||42||14||14||14||40||40||1.00
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||12||align="left"| 
||42||42||14||14||14||43||45||0.95
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||13||align="left"|  South Shields
||40||42||15||10||17||35||44||0.79
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||14||align="left"| 
||39||42||14||11||17||46||50||0.92
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||15||align="left"| 
||37||42||12||13||17||41||45||0.91
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||16||align="left"| 
||37||42||13||11||18||54||62||0.87
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||17||align="left"| 
||37||42||14||9||19||39||51||0.76
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||18||align="left"| 
||37||42||15||7||20||46||63||0.73
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||19||align="left"| 
||36||42||12||12||18||40||50||0.80
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
|||20||align="left"| 
||36||42||14||8||20||43||58||0.74
|- align=center style="background:#FFCCCC;"
| ||21||align="left"| Rotherham County||35||42||13||9||20||44||63||0.69
|- align=center style="background:#FFCCCC;"
| ||22||align="left"|||27||42||9||9||24||42||77||0.54
|}</div>

Verdetti
  Notts County e West Ham United e  promosse in First Division 1923-1924.
  Rotherham County e  Wolverhampton Wanderers''' retrocesse in Third Division North/South 1923-1924.

Voci correlate
First Division 1923-1924
Third Division North/South 1923-1924
FA Cup 1923-1924
FA Charity Shield 1924

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1923
Calcio nel 1924